The Great Deceiver:

 The Great Deceiver — альбом англійської групи King Crimson.
 The Great Deceiver — альбом Mortiis.
 The Great Deceiver — шведський музичний гурт.